Molls ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Molls (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Canadian-Football-Spieler
 Michael Molls (* 1944), deutscher Strahlentherapeut und Onkologe